Michel Lévy kan syfta på:

* Michel Lévy (1809–1872), fransk läkare 
 Michel Lévy (1813–1875), fransk förläggare